Шијак може да се односи на:

 Шијак, град у Албанији
 Шијак (Горња Лоара), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Шијак (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант